42191 Thurmann è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2001, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6067188 UA e da un'eccentricità di 0,1999312, inclinata di 8,43271° rispetto all'eclittica.

Dal 24 luglio al 21 settembre 2002, quando 43669 Winterthur ricevette la denominazione ufficiale, è stato l'asteroide denominato con il più alto numero ordinale. Prima della sua denominazione, il primato era di 37608 Löns.

L'asteroide è dedicato al naturalista svizzero Jules Thurmann.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 2001
Thurmann